8, 8.º, ocho u octavo también pueden referirse a:

 Al número 8;
 El año 8;
 El día 8 de cada mes;
 El mes de agosto; 
 El ocho, novela de Katherine Neville;
 Ocho, una maniobra aérea;
 La Octava Avenida (Manhattan);
 El programa de TV El chavo del 8;
 El manga y anime Octavo Hombre;
 El sistema operativo Windows 8;
 El canal 8  correspondiente a diferentes lugares;
 La línea 8  de diferentes lugares;
 La ruta 8  de diferentes lugares;
 El dispositivo descensor en escalada, ocho.
Álbumes
 #8 (1983), álbum de JJ Cale;
 8 (2006), álbum de Gian Marco;
 8 (2014), álbum de Luis Fonsi;
 8 (2015), álbum de Caramelos de Vianuro.
 8 (2017), álbum de Incubus;